Александр Брэндон (, также известный как Siren на демосцене и в трекерном сообществе; р. 1974) — композитор, музыкант, бывший участник музыкальной группы Straylight Productions, которая занималась сочинением музыки в основном для компьютерных игр от Epic Games, или игр на движке от Epic, включая Unreal, Unreal Tournament, Deus Ex, Tyrian, Jazz Jackrabbit 2 и отменённую игру Jazz Jackrabbit 3D.

Брэндон работал в нескольких MOD-группах на протяжении своей карьеры в конце 90-х годов, включая Kosmic Free Music Foundation, Straylight Productions, BASS, участвовал в нескольких компиляциях трекерной музыки, среди которых — Return To Stage 9 и Oracle.

В 2010 году основал независимую студию аудиопроизводства Funky Rustic.

Псевдонимы 
В течение своей карьеры Александр использовал несколько никнеймов:
 1995: первые треки выпущены под именем Chromatic Dragon;
 конец 1995: псевдоним сменился на Siren;
 середина 1996, во время членства в Kosmic Free Music Foundation: имя временно изменено на Sandman;
 конец 1996: вернул себе псевдоним Siren.

Однако в мире существуют два или три трекерщика, использовавших никнейм Sandman независимо от Брэндона.

Выпущенные альбомы 
 AtmosphereS: Cultures (1999, с Dan Gardopée)
 AtmosphereS: Pulses (1999, с Dan Gardopée)
 AtmosphereS: Moods (1999, с Dan Gardopée)
 AtmosphereS: Dreams (1999, с George Sanger)
 AtmosphereS: Rhythms (1999, с George Sanger)
 Deus Ex: Game of the Year Edition Soundtrack (2001, саундтрек к игре Deus Ex)
 Era’s End (c Bryan Rudge)
 Earthscape
 Violet Eclectic (2011)

Ссылки 
 Страница Брэндона на bandcamp.com 
 Коллекция трекерных модулей 

Демосцена
Композиторы США
Композиторы музыки для компьютерных игр
Музыканты по алфавиту
Персоналии:История Интернета